Fronto ist der Name folgender Personen: 
 Fronto von Nitria, Klostervorsteher in Nitra und Heiliger 
 Fronto von Périgueux († um 100), Bischof von Périgueux und Heiliger 

Fronto ist das Cognomen folgender Personen: 
 Clodius Fronto, römischer Offizier der Kaiserzeit
 Gaius Caristanius Fronto († nach 90), römischer Politiker und Senator
 Marcus Claudius Fronto  († 170), römischer Senator und Militär
 Marcus Aufidius Fronto († nach 217), römischer Politiker
 Marcus Cornelius Fronto (um 100–um 170), römischer Grammatiker, Rhetoriker und Anwalt
 Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa, römischer Statthalter
 Marcus Liburnius Fronto, römischer Centurio der Kaiserzeit
 Quintus Aurelius Pactumeius Fronto, römischer Suffektkonsul 80
 Sextus Octavius Fronto, römischer Suffektkonsul 86 und Statthalter
 Tiberius Catius Caesius Fronto, römischer Suffektkonsul 96